Щелканка — название нескольких населённых пунктов:
 Щелканка — деревня в Ординском районе Пермского края;
 Щелканка — деревня в Переславском районе Ярославской области.